Entre-deux-Eaux est une commune française, située dans le département des Vosges
 Entre deux eaux est le  de la série de bande dessinée Gil Jourdan de Maurice Tillieux et Gos, publié en 1979.
 Entre deux eaux ( ou ), est un roman policier de Donna Leon, paru en 1996, et qui met en scène le personnage du commissaire Brunetti.
 Entre deux eaux est un téléfilm de Michaëla Watteaux, diffusé en 2010.